Berghuis ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Berghuis (* 1967), niederländischer Fußballspieler
 Steven Berghuis (* 1991), niederländischer Fußballspieler